Подро́сток:
 Подросток — мальчик или девочка в переходном от детства к юности возрасте.
 «Подросток» — роман Ф. М. Достоевского.
 «Подросток» — симфоническая поэма Б. А. Чайковского с программой по мотивам одноимённого романа Ф. М. Достоевского.
 «Подросток» — французско-германский фильм Жанны Моро 1979 года о Второй мировой войне.
 «Подросток» — фильм режиссёра Е. И. Ташкова, снятый по одноимённому роману Ф. М. Достоевского в 1983 году.